Rougon peut désigner :
 Rougon, une commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 les Rougon-Macquart, la famille créée par Zola comme sujet de son Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire.

Voir aussi 

 Son Excellence Eugène Rougon
 La Fortune des Rougon